Scholder ist der Familienname folgender Personen:

Christoph Scholder (* 1967), deutscher Schriftsteller und Hochschullehrer
Hans Scholder (1922–2012), deutscher Kommunalpolitiker und Bürgermeister der Stadt Ditzingen
Hans-Martin Scholder (* 1959), deutscher Bühnenbildner, Szenograf, Grafiker, Designer, Lichtdesigner und Regisseur
Klaus Scholder (1930–1985), deutscher Historiker und Professor für evangelische Kirchengeschichte
Rudolf Scholder (1896–1973), deutscher Chemiker und Professor in Karlsruhe